Certificado Básico de Español de los Negocios – certyfikat językowy dla uczących się jęz. hiszpańskiego
 Basicò – miejscowość we Włoszech
 Básico – album muzyczny Alejandro Sanza